Westland heißen folgende geographische Objekte:

 Westland District, ein Distrikt in Neuseeland

Städte, Gemeinden
 Westland (Gemeinde), eine Gemeinde in den Niederlanden
 Westland (Indiana) in den Vereinigten Staaten
 Westland (Michigan) in den Vereinigten Staaten
 Westland (Ohio) in den Vereinigten Staaten
 Westland (Pennsylvania) in den Vereinigten Staaten
 Westland (Texas) in den Vereinigten Staaten
sowie:
 Westland-Nationalpark, Nationalpark in Neuseeland

Westland ist der Name folgender Personen:
 Alfred Westland (1904–1982), US-amerikanischer Politiker

Westland, Sonstiges:
 Westland Aircraft, Flugzeug- und Hubschrauberhersteller 
 Westland Milk Products, neuseeländisches Molkereiunternehmen
 Westland Kaasspecialiteiten, niederländischer Käsehersteller
 Westlandkessel, ein Gefäß
 SS-Standarte Westland, gebildet 1940 aus norwegischen Freiwilligen, siehe Ausländische Freiwillige der Waffen-SS
 Synonym für Westraum als völkische und nationalsozialistische Zielvorstellung, sowie der deutschen Besatzungsmacht gehörende Verlage, z. B. "(Volksche Uitgeverij) Westland", Amsterdam 1942–1944
 Westland, eine Exilzeitschrift im Saarland vor der deutschen Besetzung, Hg. Siegfried Thalheimer; Redaktion August Stern, Fritz Heymann 
 Ein Düsseldorfer Verlag 1945–1958, er nannte sich auch Renaissance-Verlag; weitere Verlage dieses Namens waren in den 1960er in Düsseldorf, Münster und in den 1990er-Jahren aktiv 
 Markenname des ehemaligen britischen Automobilherstellers Fred W. Baker’s Stourbridge Motor and Carriage Works

Siehe auch:
 Vestlandet (Vestland),  Westerland
 Westernland